Sanche  Loup de Vasconie, duc de Vasconie de 800 à 816 ;
 Sanche  de Navarre, roi de Navarre de 905 à 925 ;
 Sanche  de León, dit le Gros, roi de León de 956 à 966 ;
 Sanche  de Castille, ou Sanche I Garciez, comte de Castille et d'Alava de 995 à 1017 ;
 Sanche  d'Aragon ou Sancho Ramírez de Aragón, roi d'Aragon de 1063 à 1094 ;
 Sanche  de Portugal, dit le Laboureur, le Fondateur, le Colonisateur ou le Populaire, roi de Portugal et des Algarves de 1189 à 1211 ;
 Sanche  de Majorque, roi de Majorque, comte de Roussillon et de Cerdagne, et seigneur de Montpellier.

Lien interne
 Sanche

Sanche I